Mili puede referisise a:

Mili: prefijo del Sistema Internacional que indica factor de 10-3.
Mili: Compositor ruso.
Mili: Cantante y compositora india.
Mili: Actriz porno eslovaca. 
Mili: Fotógrafo albanés.
Mili: Nombre artístico.
Mili: Atolón pertenecientes a las Islas Marshall.
Mili: Localidad china.
La Mili: Refiriéndose al servicio militar.